ТСЧ — многозначная аббревиатура:
 ТСЧ — телевидение стандартной чёткости
 ТСЧ — тепловой счётчик
 т. сч. — текущий счёт

См. также 
  — аббревиатура латиницей